Arbaces de Mèdia, mitic rei de Mèdia
 Arbaces d'Arnàsia, príncep d'Arnàsia
 Arbaces (sàtrapa), sàtrapa de Mèdia